Портнов Андрій Володимирович ( 1973) — український політик, юрист, колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Віктора Януковича.
 Портнов Андрій Володимирович ( 1979) — український історик, публіцист, перекладач.